El término lagarto puede referirse al nombre común de los siguientes reptiles:

Lagarto, nombre común de Lacertilia.
En América Central se usa más habitualmente para referirse a cocodrilos y caimanes.

Lagarto gusano moteado, nombre común de 'Amphisbaena fuliginosa.
Lagartos de cristal, nombre común de Anguidae.
Lagarto azul de Gorgona, nombre común de 'Anolis gorgonae.
Lagarto con chorreras, nombre común de 'Chlamydosaurus kingii.
Lagarto armadillo, nombre común de 'Cordylus cataphractus.
Lagarto de collar, nombre común de 'Crotaphytus collaris.
Lagarto gigante de La Palma, nombre común de 'Gallotia auaritae.
Lagarto gigante de La Gomera, nombre común de 'Gallotia bravoana.
Lagarto canario moteado, lagarto gigante de Tenerife o de Teno, nombre común de 'Gallotia intermedia.
Lagarto gigante de El Hierro, nombre común de 'Gallotia simonyi.
Lagarto de Gran Canaria, nombre común de 'Gallotia stehlini.
Lagarto tizón o Lagarto de Canarias occidental, nombre común de 'Gallotia galloti.
Lagarto geco, nombre común de Gekkonidae.
Lagarto enchaquirado o escorpión, nombre común de 'Heloderma horridum.
Lagarto verde occidental, nombre común de 'Lacerta bilineata.
Lagarto verde oriental, nombre común de 'Lacerta viridis.
Lagarto verdinegro, nombre común de 'Lacerta schreiberi.
Lagarto ágil, nombre común de 'Lacerta agilis.
Lagarto ápodo, nombre común del género Ophiodes.
Lagartos cornudo, nombre común del género Phrynosoma.
Lagarto de cobre de ventana, nombre común de 'Pristidactylus casuhatiensis.
Lagarto espinoso, nombre común del género Sceloporus.
Lagartos de lengua azulada, nombre común del género Tiliqua.
Lagarto ocelado, nombre común de 'Timon lepidus.
Lagarto ocelado del Atlas, nombre común de 'Timon tangitanus.
Lagarto colorado del cerrado, nombre común de 'Tupinambis duseni.
Lagarto overo, nombre común de 'Tupinambis teguixin.
Lagarto colorado, nombre común de 'Tupinambis rufescens.

Y además Lagarto puede referirse a:

Miscelánea
Lagarto (personaje), un personaje ficticio de Marvel Comics.
Lagarto (Brasil), ciudad brasileña.
Lagarto Amarillo, un grupo musical español compuesto por los hermanos Mora.
Lagarto Festival, un concurso musical de nivel nacional celebrado en el Auditorio de La Alameda, Jaén, España.
Lagarto de la Malena, la leyenda más famosa de Jaén, España.
Lagarto (marca), marca de jabones y productos de limpieza.
El Lagarto Juancho, un personaje de dibujos animados creado por la factoría de animación de Hanna-Barbera. 
Lagartos (Palencia), un municipio de la provincia de Palencia, Castilla y León, España.
Lagartos UAN de Tepic,  fue un equipo que participó en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico con sede en Tepic, Nayarit, México.
Lagartones (San Esteban), una parroquia en el centro del ayuntamiento de La Estrada, en la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, España.